Лыча́гин — русская фамилия. Женская форма Лычагина.

Известные носители 
 Лычагин, Николай Семёнович (1917—1996) — украинский государственный и коммунистический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Лычагин, Сергей Павлович (1918—1985) — Герой Социалистического Труда.

Лычагина 
 Лычагина, Александра Сергеевна (род. 1993) — российская тхеквондистка, член национальной сборной России.
 Лычагина, Евгения Леонидовна (род. 1972) — российский археолог, профессор ПГНИУ.